Эялет или пашалык Ниш () — административно-территориальная единица Османской империи. Существовавший в 1846—1867 годах. Образовался из части Манастирского эялета (на нынешних землях западной Болгарии и южной Сербии).

История 
В период Танзимата продолжалось реформирование территории Османской империи. В 1846 году из эялета Монастир была выделена провинция со столицей в Нише. Своими границами этот эялет имел на севере реку Дунай, на северо-западе — княжество Сербия. На востоке граничил с эялетом Эдирне, на юге — с эялетом Салоники, на западе — с эялетом Манастир.

Вскоре эялет Ниш превратился на военный плацдарм против Сербского княжества. Одновременно в самой провинции подавлялось сербское движение. Однако это не способствовало улучшению внутреннего порядка. В 1850-х годах активно действовали гайдуки во главе с Ильо Воеводой, что нанесло ощутимый удар хозяйству и государственным учреждениям эялета.

Сложная социальная и военная ситуация оставалась до 1861 года, когда руководителем эялета был назначен Мидхат-паша. Последний укрепил границу с Сербией, сумел установил религиозный мир, успешно боролся с разбойниками и взяточниками. Было начато строительство дорог, что способствовало некоторому оживлению торговли. Также было налажено собирание налогов без злоупотреблений, строились школы и больницы для всех слоёв и религиозных групп. В санджаках создан мусульманско-христианские советы. В течение 1864—1867 годов завершено реформирование школьного образования, начала выходить местная газета. В 1867 году Нишский эялет вошёл в состав Дунайского вилайета.

Структура 
Состоял из 4 санджаков: санджак Ниш, санджак Кюстендил, санджак София, санджак Самоков.

Источники 
 Malcolm, Noel (1998). Kosovo: A short history. Washington Square, New York: New York University Press. p. 191. ISBN 0-8147-5598-4.
 Victor Roudometof (2001). Nationalism, Globalization, and Orthodoxy: The Social Origins of Ethnic Conflict in the Balkans. Greenwood Publishing Group. p. 87. ISBN 978-0-313-31949-5. Retrieved 9 June 2013.

Примечания 

Эялеты Османской империи
История Сербии